IJslander (paard) of IJslandse pony; een paardenras uit IJsland
IJslanders (volk); een etniciteit en nationaliteit uit IJsland
IJslander (schaap); een schapenras uit IJsland